Грушки — топоним:

Украина 
 Грушки — село, Софиевский район, Днепропетровская область.
 Грушки — село, Хорошевский район, Житомирская область.
 Грушки — историческая местность Киева.
 Грушки — железнодорожная станция в Киеве, до 2017 года — Киев-Октябрьский.
 Грушки — с 1946 по 1991 год название села Батыев в Радеховском районе Львовской области.

Чехия 
 Грушки () — наименование нескольких населённых пунктов в Моравии.
 Грушки (раон Бржецлав), бывший Бирнбаум.
 Грушки (район Вышков).

См. также